Le mot généraliste est un adjectif qui qualifie ce qui est d'ordre général ou qui ne se limite pas à un sujet précis :
 un médecin généraliste,
 une chaîne de télévision généraliste,
 une station de radio généraliste, etc.

Voir aussi 
 Espèces généraliste et spécialisée